

Вілюй — річка в Якутії, ліва притока Лени
 Вілюй — річка в Свердловської області, ліва притока Нейви
 Вілюй — селище, Горноуральський міський округ, Свердловська область